Файяд:
 Файяд, Махмуд (1925—2002) — египетский тяжелоатлет.
 Файяд, Салям (род. 1952) — палестинский политический деятель, экономист.
 Файяд, Халиль (род. 2004) — французский футболист.